Vila Tiradentes pode referir-se a:

 Vila Tiradentes - bairro de São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro
 Vila Tiradentes - bairro de Belo Horizonte
 Vila Tiradentes - bairro de Juazeiro (Bahia)

Desambiguação